Дяра-Кюель () — топоним (тип: лимноним) в России якутского происхождения.

 Дяра-Кюель — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 75°22’с. ш. 147°51’в. д..
 Дяра-Кюель — озёра, Республика Саха (Якутия), координаты 70°57’с. ш. 144°48’в. д..
 Дяра-Кюель — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 70°37’с. ш. 143°56’в. д..
 Дяра-Кюель — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 70°34’с. ш. 142°47’в. д..
 Дяра-Кюель — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 66°47’с. ш. 137°53’в. д..
 Дяра-Кюель — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 64°29’с. ш. 108°04’в. д..
 Дяра-Кюель — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 67°31’с. ш. 146°21’в. д..
 Дяра-Кюель — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 70°59’с. ш. 130°03’в. д..
 Дяра-Кюель — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 70°54’с. ш. 133°46’в. д..
 Дяра-Кюель — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 65°12’с. ш. 123°18’в. д..
 Дяра-Кюель — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 70°55’с. ш. 146°12’в. д..

Примечания